﻿Шиманского уравнение - уравнение, устанавливающее зависимость теплоты испарения жидкости от температуры. Оно имеет вид:
                                            (1)
где  - скрытая теплота испарения при температуре ,  - критическая температура,  - параметр, имеющий смысл теплоты испарения при температуре . Впервые получено Ю.И. Шиманским (Yu. I. Shimansky) в 1955 вначале эмпирически, а затем теоретически. Уравнение Шиманского (1) не содержит ни одной произвольной постоянной, так как значение  может быть определено опытным путем, а  можно вычислить из (1), если экспериментально установлено хотя бы одно значение скрытой теплоты при какой-либо температуре.

Уравнение Шиманского (1) хорошо описывает экспериментальные данные по теплоте испарения для жидкостей различных типов химических соединений. Для химических соединений одной группы значение  остается практически постоянным. Для каждой группы в отдельности уравнение (1) можно переписать в виде  :, где . Условие  является математическим выражением признака сходства молекулярного строения жидкостей. Значение  играет роль параметра для семейства кривых температурной зависимости .

Литература 
 Шиманский Ю.И. Строение и физические свойства двойных растворов спиртов. Дисс. ... канд. физ.-мат.наук. Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. - К., 1955;
 Шиманский Ю.И. Журн. физ. хим., т.32, вып. 8, 1958, с.1893;
 Шиманская Е.Т., Шиманский Ю.И. Критическое состояние чистых веществ, Изд. Киев. ун-та, 1961.

Ссылки 
                                                                                               

Молекулярная физика